El acrónimo TDP puede referirse a:

 timidina difosfato o TDP, un nucleótido;
 potencia de diseño térmico (thermal design power, en inglés), una medida de la capacidad de refrigeración de un ordenador; o
 Teledeporte, del canal de deportes de TVE.
 '''parque nacional Torres del Paine